Родион:

 Родион — мужское имя.

Носители:
 Родион (Иродион) (ум. I век) — апостол от семидесяти.
 Родион Несторович — московский боярин.
 Родион Ослябя (ум. 1380 либо после 1389) — легендарный монах-воин, инок Троице-Сергиевского монастыря. Причислен к лику святых.

См. также 
 Родион Раскольников — главный действующий персонаж романа Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».